Vasili puo' significare
 Basilio (nome) nelle lingue slave;

Geografia
 Vasili, un villaggio di Cipro del Nord;